Chan Hao-ching e Latisha Chan erano le detentrici del titolo, ma hanno deciso di non partecipare insieme. Chan Hao-ching ha fatto coppia con Christina McHale, ma le due hanno perso al primo turno contro Andrea Hlaváčková e Peng Shuai. Latisha Chan ha giocato con Martina Hingis, ma le due hanno perso in semifinale contro Jaroslava Švedova e Ol'ha Savčuk.

In finale Abigail Spears e Katarina Srebotnik hanno sconfitto Shvedova e Savchuk con il punteggio di 6–3, 7–67.

Teste di serie 

  Latisha Chan /  Martina Hingis (semifinale)
  Sania Mirza /  Barbora Strýcová (semifinale)

  Andrea Hlaváčková /  Peng Shuai (quarti di finale)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (campionesse)

Alternate 

  Madison Brengle /  Naomi Broady (primo turno)

Wildcard 

  Fatma Al-Nabhani /  Murbaka Al Naemi (primo turno)

  Chuang Chia-jung /  Jelena Janković (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2017